Lakemba bezeichnet

 Lakemba (New South Wales), ein Stadtteil Sydneys (Australien)
 eine Insel in Fidschi, siehe Lakeba